Gminy w Czechach:
 Lichnov (powiat Bruntál) – gmina w powiecie Bruntál
 Lichnov (powiat Nowy Jiczyn) – gmina w powiecie Nowy Jiczyn